RotFront, или Emigrantski Raggamuffin Kollektiv «RotFront» — этническая музыкальная группа, основанная в Берлине в 2003 году харьковчанином Юрием Гуржи вместе с Владимиром Каминером.

История 
Группа приобрела широкую популярность среди немецкой публики благодаря совместному с Владимиром Каминером проекту «». Группа известна совмещением как разнообразных стилей музыки (рок, ска, хип-хоп, регги / раггамаффин / дэнсхолл, клезмер, цыганский панк, другие танцевальные направления), так и различных языков (английский, немецкий, русский, венгерский, украинский и испанский), чему способствует многонациональный состав участников (Украина, Германия, Венгрия, Австрия, Болгария и Австралия). В своих текстах RotFront обыгрывает эмигрантский характер группы и восточноевропейскую специфику.

Некоторые музыканты участвуют также в других музыкальных проектах, в том числе Даниэль Кан и бывшая участница RotFront, венгерская певица и актриса . К выступлениям группы зачастую привлекаются другие артисты; подчас количество членов коллектива на сцене доходит до 15. Солистами являются украинец Юрий Гуржи, болгарка , венгр Шимон Вагорн и немец МС MadMilian (рэпер).

Участники бэнда считают себя политической музыкальной группой, отличительной чертой которой является интернациональность. Её известная песня «» была написана как ответ на рост ксенофобии, гомофобии и других проявлений нетерпимости после прихода к власти в Венгрии правого правительства.

За выступление на фестивале  группа награждена немецкой музыкальной премией .

Дискография

Альбомы 

 Emigrantski Raggamuffin (2009)
 Visa free (май 2011)
 17 German Dances (17 Deutsche Tänze) (2014)

Компиляции 

 B-Style (listen to berlin (Berlin Music Commission) 2009)
 Ya Piv (Tiger Hifi Echo Mix) (2009)
 Zhenya (P-Town Remix) (Kaffee Burger (Duplicate Records) 2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Регги-группы
Ска-группы
Фолк-группы Германии